Mußgay oder Mussgay ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Mußgay (1892–1946), deutscher Kriminalrat und SS-Obersturmbannführer
 Manfred Mussgay (1927–1982), deutscher Veterinärmediziner